portage (pakketbeheer), pakketbeheersoftware van Gentoo Linux
 portage (transport), manier om vaartuig tussen twee watermassa's over land te verplaatsen 

Plaatsen in de Verenigde Staten van Amerika:
 Portage (Indiana)
 Portage (Michigan)
 Portage (Ohio)
 Portage (Pennsylvania)
 Portage (Utah)
 Portage (Wisconsin)
 Portage Creek
 Portage Des Sioux
 Portage Lakes, plaats in Ohio
 Portageville, plaats in Missouri

Gebieden in de Verenigde Staten van Amerika:
 Portage County (Ohio)
 Portage County (Wisconsin)